Павел Николаевич Игнатьев
 Игнатьев, Павел Николаевич (1797—1879) — генерал от инфантерии.
 Игнатьев, Павел Николаевич (1870—1945) — министр народного просвещения.
 Игнатьев, Павел Николаевич (1870—1926) — русский геолог, палеонтолог.